Macovei este o nume de persoană, răspândită în România și Republica Moldova. Purtători:

 Bogdan Macovei (n. 1983), sănier moldovean de origine română
 Bogdan Macovei (antrenor de handbal) (1953-2021), antrenor de handbal român
 Cătălin Macovei, șeful agenției naționale de integritate din România
 Gheorghe Macovei (1880-1969), geolog român
 Ion Macovei (cântăreț), cântăreț român
 Ion Macovei (om politic) (1885-1950), om politic român
 Ligia Macovei (1916-1998) graficiană, pictoriță și colecționară de artă, deputat în Marea Adunare Națională
 Maria Briede-Macovei (1947-2017), scriitoare letonă de origine română din Basarabia
 Mihai Macovei (n. 1985), jucător de rugby român
 Monica Macovei (n. 1959), avocat și om politic român
 Spectator, Osip Stepanovici(n. 1867 – d. 1925)- scriitor ucrainean de origine română
 Pompiliu Macovei (1911-2008), arhitect și comunist român
 Silviu Nicu Macovei (n. 1976), deputat român
 Ștefan Macovei (n. 1945), sculptor român
 Tiberiu Macovei (n. 1948), deputat român
 Volodia Macovei, jurnalist român

Localități 
 Denumire veche a satului Padina din România

Vezi și 
 Macoviște (dezambiguizare)
 Macoviciuc (nume de familie)
 Macovschi (nume de familie)
 Macovescu (nume de familie)

Nume de familie românești